Матчи финалов ЖНБЛ сезона 2015/2016 проходили с 27 февраля по 18 марта 2016 года. В финалы чемпионата вышли четыре лучших клуба по итогам регулярного первенства. Полуфиналы и предварительный финал состояли всего из одной игры, финал же проводился в серии до двух побед. Чемпионом, во второй раз в своей истории, стала команда «Таунсвилл Файр», которая со счётом 2:0 в серии переиграла клуб «Перт Линкс». «Таунсвилл» четырежды выходил в большой финал ЖНБЛ, дважды становился триумфатором турнира, «Перт» в свою очередь тоже в четвёртый раз добрался до решающей стадии финалов, имея в своём активе всего одну победу. Самым ценным игроком финала стала Микаэла Кокс, которая в первый раз завоевала этот почётный трофей.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Сетка финалов

Результаты

Полуфиналы

Таунсвилл — Перт — 72-91

Данденонг — Саут-Ист Квинсленд — 82-86

Предварительный финал

Таунсвилл — Саут-Ист Квинсленд — 91-71

Большой финал

Составы участников финала

Таунсвилл — Перт — 2-0

Ссылки 
 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 2015/2016
Финалы ЖНБЛ